Серге́й Рома́нов: 
 Романов, Сергей Геннадьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Романов, Сергей Исидорович (1897—1970) — российский футболист.